Richebourg kan syfta på:
 Richebourg (spion) (1768–1858), en fransk hovdvärg och spion

Geografi
 Richebourg, Haute-Marne
 Richebourg, Pas-de-Calais
 Richebourg, Yvelines